|-
| 22101 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22102 Karenlamb ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22103 - ||  || 7 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22104 - ||  || 8 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22105 Pirko ||  || 11 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22106 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22107 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22108 - || 2000 PD || 1 august 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 22109 Loriehutch ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22110 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22111 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22112 Staceyraw ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22113 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22114 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22115 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22116 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22117 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22118 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22119 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22120 Gaylefarrar ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22121 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22122 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22123 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22124 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 22125 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22126 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 22127 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22128 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22129 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22130 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22131 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22132 Merkley ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22133 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22134 Kirian ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22135 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22136 - ||  || 1 noiembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 22137 Annettelee ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22138 Laynrichards ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22139 Jamescox ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22140 Suzyamamoto ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22141 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22142 Loripryor ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22143 Cathyfowler ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22144 Linmichaels ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22145 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22146 Samaan ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22147 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22148 Francislee ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22149 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22150 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22151 Davebracy ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22152 Robbennett ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22153 Kathbarnhart ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22154 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22155 Marchetti ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22156 Richoffman ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22157 Bryanhoran ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22158 Chee ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22159 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22160 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22161 Santagata ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22162 Leslijohnson ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22163 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22164 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22165 Kathydouglas ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22166 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22167 Lane-Cline ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22168 Weissflog ||  || 30 noiembrie 2000 ||  || , 
|-
| 22169 - ||  || 23 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 22170 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22171 Choi ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22172 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22173 Myersdavis ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22174 Allisonmae ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22175 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22176 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22177 Saotome ||  || 6 decembrie 2000 ||  || 
|-
| 22178 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22179 - || 2000 YY || 17 decembrie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 22180 - || 2000 YZ || 19 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22181 - ||  || 20 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22182 - ||  || 22 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22183 - ||  || 23 decembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 22184 Rudolfveltman ||  || 22 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22185 Štiavnica ||  || 29 decembrie 2000 ||  || , 
|-
| 22186 - ||  || 29 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 22187 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22188 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22189 - || 2049 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22190 - || 2100 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22191 - || 2113 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22192 - || 2571 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22193 - || 2712 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22194 - || 2740 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22195 - || 3509 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22196 - || 3518 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22197 - || 3555 P-L || 22 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22198 - || 4080 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22199 Klonios || 4572 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22200 - || 4573 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-